Poper je splošno poimenovanje za več različnih začimbː

 Črni poper
 Kajenski poper
 Dolgi poper
 Gvinejski poper
 Kubeba poper

Začimbe